En , Koźle est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Koźle.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Koźle.

 dans la voïvodie d'Opole :
 du quartier de Koźle, ancienne ville appartenant maintenant à la ville de Kędzierzyn-Koźle.